Uvira bezeichnet:
 Uvira (Kongo), Stadt und Bezirk in der Demokratischen Republik Kongo
 Bistum Uvira, ein Bistum im Kongo, mit Sitz in Uvira

Uvira oder Uvíra ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Uvíra (* 1961), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Sebastian Uvira (* 1993), deutscher Eishockeyspieler